Cryptodesmus är ett släkte av mångfotingar. Cryptodesmus ingår i familjen Cryptodesmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Banddubbelfotingar
Cryptodesmus